Oznaczenie dni i godzin w armiach NATO ()

 dzień D – dzień, w którym rozpoczyna się lub powinna się rozpocząć operacja. Może oznaczać rozpoczęcie działań zbrojnych lub jakichkolwiek innych.
 dzień E – dzień rozpoczęcia ćwiczenia NATO.
 dzień G – dzień wydania rozkazu, zwykle przez dowództwo narodowe, rozwinięcia jednostki.
 dzień K – dzień, w którym wprowadzony zostaje lub ma być wprowadzony system konwojowy na określonej trasie konwoju.
 dzień M – dzień, w którym rozpoczyna się lub ma rozpocząć się mobilizacja.
 godzina H – określony czas, w którym rozpoczynają się lub mają się rozpocząć operacja lub ćwiczenia

Pojęcia te używane są również do określania dni/godzin przed lub po wydarzeniu.

Taktyka
NATO